Harriman (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Harriman (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.